Bosanska biskupija osnovana je u drugoj polovici 11. stoljeća, između 1060. i 1075. godine. Utemeljitelj biskupije je hrvatski kralj Petar Krešimir IV., a u vrijeme osnivanja bila je podložna Splitskoj nadbiskupiji. 
Poslije joj je, ovisno o vladarima i političkim okolnostima, mijenjan status, pa je bila sufraganska biskupija Dubrovačke i Kaločke nadbiskupije.
U trinaestom stoljeću sjedište Bosanske biskupije bilo je u Vrhbosni, gdje je biskup Ponsa izgradio katedralnu crkvu s kaptolom.  
Osim Vrhbosne, narečena biskupija obuhvaćala je i šest župa Središnje Bosne: Bosnu, Vogošću, Lepenicu, Lašvu, Brod i Trstivnicu.

Prvi put se u sačuvanim i dostupnim pisanim izvorima spominje u knjizi/popisu sufraganskih biskupija Splitsko-makarske nadbiskupije Provinciale Vetus, a drugi spomen je iz 1089. godine, kad je pod jurisdikcijom barskog nadbiskupa (za vlasti dukljanskog kralja Bodina).

Prijelomni moment u povijesti srednjovjekovne Bosanske biskupije je papina odluka o prijenosu jurisdikcije na kaločkog nadbiskupa iz 1247. s čime se bosanski krstjani, pripadnici praktično paralelne vjerske organizacije, nikako nisu mogli pomiriti, tako da bosanski biskup oko 1252. godine prelazi u Đakovo.

Popis biskupa Bosanske biskupije

Izvori

Poveznice 
 Vrhbosanska nadbiskupija

Rimokatolička Crkva u Bosni i Hercegovini
Povijest Bosne i Hercegovine (1102. – 1463.)